Innocenti est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antonio Innocenti (1915-2008), cardinal italien ;
 Camillo Innocenti (1871-1961), peintre italien ;
 Ferdinando Innocenti (1891-1966), industriel italien ;
 Giovanni Innocenti (1888-?), joueur italien de football ;
 Marzio Innocenti (1958-), joueur italien de rugby à XV ;
 Roberto Innocenti (1940-), illustrateur italien ;
 Stefano Innocenti (1942-), organiste et claveciniste italien ;
 Sylvette Innocenti (1956-), joueuse de pétanque française.

Entreprise 
 Innocenti, entreprise italienne, constructeur des scooters Lambretta.

Paronyme 
 Ann Nocenti, illustratrice américaine

Patronyme italien